New Harmony kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Harmony (Indiana)
New Harmony (Utah)